Сизяк:
 Сизый голубь.
 Лабрадор (минерал).